Bored – singolo promozionale dei Deftones del 1995
 Bored – singolo di Billie Eilish del 2017